Fernando Xavier Insua Romero (Guayaquil, 15 de octubre de 1988) es un periodista, artista plástico y gestor cultural ecuatoriano.

Biografía 
Es un artista de base autodidacta. También es investigador en simbología ancestral y antropología cultural. Desde 2014 conduce un programa radial en Radio Tropicana de Guayaquil, de análisis político y coyuntura cultural. Es subdirector de los museos del Parque Garza Roja desde 2018. 

Como artista, es autor de obras con trasfondo histórico, ligado a la simbología e historia étnico-religiosa de diversos pueblos del Medio Oriente y América. Participó en la restauración del Tren del Centro Comercial Plaza Mayor del sector de La Alborada, obra principalmente realizada por Gonzalo Endara Crow. Ha desarrollado varias exposiciones individuales en Ecuador, Suiza, Francia, entre otros, así como charlas de contenido cultural e histórico en distintos centros culturales. Su obra más destacada es el proyecto Parque Jerusalén en el sector de Urdesa de la ciudad de Guayaquil, desarrollado en octubre y noviembre de 2019.

Obra 

La Historia en tus manos 
 Graph and literature 
Estampas existencialistas
Desmadre
 Símbolos 
Theas
Bzzz
 Restauración del Tren de Plaza Mayor
 Guayaquil Masónico
 Parque Jerusalén

Referencias 

Artistas de Ecuador